Roberto Rosso (n. 1949) – terrorista italiano
 Roberto Rosso (n. 1960) – politico italiano
 Roberto Rosso (n. 1967) – politico italiano